Wągrowiec-Południe (gromada) (powiat wągrowiecki)
 Wągrowiec-Północ (gromada) (powiat wągrowiecki)